Чемпионат мира по дартсу PDC () — ежегодный турнир по дартсу, организованный Профессиональной Корпорацией Дартса. Проходит с 1994 года. Призовой фонд турнира — 1 миллион 800 тысяч фунтов стерлингов.

В настоящее время турнир спонсирует букмекерская контора WilliamHill.com. Соревнования проходят в Лондоне, Александра-палас. В первые 14 лет существования турнира они проходили в Circus Tavern.

Победителями чемпионата мира за всю его историю становились только одиннадцать человек: Деннис Пристли, Фил Тейлор, Джон Пат, Раймонд ван Барневельд, Адриан Льюис, Майкл ван Гервен, Гэри Андерсон, Роб Кросс, Питер Райт, Гервин Прайс и Майкл Смит. При этом Тейлор, Льюис, Пат, Андерсон и ван Гервен выигрывали чемпионат более одного раза. Адриан Льюис до 2014 года был единственным чемпионом мира PDC, кто не выигрывал чемпионат мира BDO. Абсолютным чемпионом является Тейлор, выигравший 14 титулов и участвовавший в 19 из 25 финалов.

История 
В 1994 году несколько высокопрофильных игроков, включая всех победителей чемпионата мира, организуемого Британской организацией дартс (BDO), сформировали WDC (сейчас PDC) и организовали свой чемпионат мира. Первый турнир выиграл Деннис Пристли.

Турнир транслировался по спутниковому телевидению, но призовой фонд турнира был ниже, чем BDO. Однако в 2002 году WDC догнал BDO касательно призового фонда, а с 2010 года спонсоры подняли призовой фонд до 1 миллиона фунтов стерлингов.

Спонсоры

Места проведения

Результаты и статистика

Рекорды 
 Количество титулов: Фил Тейлор — 14 (+ 2 титула BDO, итого 16).
 Участия в финалах: Фил Тейлор — 19 (1994—2007, 2009—2010, 2013, 2015, 2018)
 Количество побед в матчах: Фил Тейлор — 103 матча (1994—2013). Тейлор проиграл за всю карьеру только 6 матчей, добирался до финала каждый раз, кроме 2008, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 годов.
 Самая длинная беспроигрышная серия: Фил Тейлор — 44 матча, от поражения в финале 1994 года до поражения в финале 2003 года.
 Наибольшее количество набора 180 очков за подход в турнире: 880 в 2019 году
 Наибольшее количество набора 180 очков за подход в турнире одним игроком: Гэри Андерсон — 71 (2017)
 Участие в турнирах: Фил Тейлор — 20 турниров.
 Самый молодой игрок: Митчелл Клегг — 16 лет и 37 дней
 Самый молодой финалист: Кирк Шеферд — 21 год и 88 дней.
 Рекордная ТВ-аудитория: 1,5 млн человек (финал 2015 года)
 Леги за 9 дротиков: Раймонд ван Барневельд (2 раза), Адриан Льюис (2 раза), Дин Уинстенли, Кайл Андерсон, Терри Дженкинс, Майкл ван Гервен, Гари Андерсон, Уильям Борлэнд, Дарюс Лабанаускас, Гервин Прайс, Майкл Смит.
 Победители обоих ЧМ: Деннис Пристли — первый победитель обоих турниров, так же побеждали в них Фил Тейлор, Джон Пат и Раймонд ван Барневельд.
 Чемпионы мира, не являющиеся британцами: Джон Пат — первый небританский игрок, выигравший титул в 2003 году, Раймонд ван Барневельд (2007) и Майкл ван Гервен (2014, 2017, 2019) — второй и третий небританские игроки (оба нидерландцы). Пат так же является первым небританским игроком, выигравшим чемпионат мира BDO.

См. также 
 Премьер-лига по дартсу
 Чемпионат мира по дартсу (BDO)

Ссылки 
 Официальный сайт